West Chester ist der Name verschiedener Orte in den USA:

West Chester (Ohio)
West Chester (Pennsylvania)
Dieser Ort beheimatet die West Chester University.

Siehe auch
Westchester
West Chester Township